Марія Анна Саксонська (1728—1797) — донька курфюрста Саксонії та короля Польщі Августа III Фрідріха й австрійської ерцгерцогині Марії Йозефи, дружина курфюрста Баварії Максиміліана III.
 Марія Анна Саксонська (1799—1832) — донька принца Саксонії Максиміліана та пармської принцеси Кароліни, дружина великого герцога Тоскани Леопольда II.